Сафроновская — нежилая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское». Имеет второе неофициальное название Труфаново.

География 
Деревня расположена в 66 километрах на север от города Вельска , на правом берегу реки Кокшеньга притока Устьи. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Зиновьевская, на севере деревня Михалёвская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2171» как «Сафроновская (Труфаново)». Насчитывала 3 двора, 7 жителей мужского пола и 8 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне 3 двора, 10 мужчин и 16 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»